Бианка Шведе (; ), в замужестве Боррман () — немецкая гребчиха, выступавшая за сборную ГДР по академической гребле в 1970-х годах. Чемпионка летних Олимпийских игр в Монреале, трёхкратная чемпионка мира, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Бианка Шведе родилась 9 января 1953 года в Дрездене, ГДР. Проходила подготовку в местном спортивном клубе «Айнхайт Дрезден».

Впервые заявила о себе в гребле в 1970 году, выиграв Спартакиаду ГДР.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1974 года, когда вошла в основной состав восточногерманской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Люцерне, откуда привезла награду золотого достоинства, выигранную в зачёте распашных рулевых восьмёрок.

В 1975 году на мировом первенстве в Ноттингеме вновь одержала победу в восьмёрках.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале — совместно с Карин Метце, Габриеле Лос, Андреа Курт и рулевой Забине Хес заняла первое место в программе женских рулевых четвёрок, завоевав тем самым золотую олимпийскую медаль.

После монреальской Олимпиады Шведе ещё в течение некоторого времени оставалась в составе гребной команды ГДР и продолжала принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1977 году в восьмёрках она выиграла мировое первенство в Амстердаме, став таким образом трёхкратной чемпионкой мира по академической гребле.

За выдающиеся спортивные достижения дважды награждалась орденом «За заслуги перед Отечеством» в серебре (1974, 1976).

Завершив спортивную карьеру, работала секретарём в электротехнической компании Robotron в Дрездене.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Бианка Шведе  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» в серебре